Trovisco macho puede referirse a:

 el nombre común de la planta Euphorbia characias; o
 el nombre común de la planta Daphne laureola.